Néologisme du  pour désigner un baba cool
Le Palais Babos en français (Babos-palota en hongrois) fait partie d'un complexe architectural finalisé à Cluj-Napoca au début du .

Patronyme 
Babos est un nom de famille d'origine hongroise notamment porté par : 
 Gábor Babos (1974-), footballeur hongrois.
 Tímea Babos (1993-), joueuse de tennis hongroise.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme hongrois